Het ATP-toernooi van Boekarest 2014 (met de officiële naam BRD Năstase Țiriac Trophy 2014) werd gespeeld van 21 tot en met 27 april 2014. Plaats van handeling waren de gravelbanen van de BNR Arena in de Roemeense hoofdstad Boekarest.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Boekarest
ATP-toernooi van Boekarest